Zrinyi (horvátul Zrinski), családnév
 Zrínyi család, a középkor és a korai újkor legdicsőbb horvát-magyar nemzetsége
 Zrínyi (1973) magyar televíziós sorozat
Haditechnika
 Zrinyi, a Magyar Királyi Honvédség számára Magyarországon kifejlesztett és gyártott harcjármű a második világháború idején
 SMS Zrínyi, az Osztrák–Magyar Monarchia egyik Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajója